Фонд «Холокост» — краткое наименование ряда организаций:
 Научно-просветительный центр «Холокост»
 Общественное объединение «Республиканский фонд „Холокост“»